Nikolas Geōrgiou – ex calciatore cipriota
 Stauros Geōrgiou – ex calciatore cipriota
 Tatiana Geōrgiou – calciatrice greca